Гаевское — название населённых пунктов на Украине:

 Гаевское — село в Бусском районе Львовской области.
 Гаевское — село в Первомайском районе Николаевской области.